Franz Langthaler ist der Name folgender Personen:

* Franz Langthaler (General) (1868–1930), österreichischer General
 Franz Langthaler (Gewichtheber) (* 1964), österreichischer Gewichtheber